Pere Barrera i Vilar (Prada, 1736 - ?, 1812), metge i botànic nord-català
 Pere Barrera i Volar (Perpinyà, c. 1690 – Perpinyà, 1755), metge i naturalista nord-català
 Pere de Barrera i Bordes (1765-1794) metge nord-catà, capturat quan intentava emigrar el 1793, que fou condemnat a mort i executat el 1794.